VFX est une abréviation pour Visual Effects en anglais (ou Visual F/X) signifiant Effets visuels
 VFX désigne un synthétiseur : Ensoniq VFX

Sigle de 3 caractères